Потин — многозначный термин.

Топоним 
 Потин — портовый город в Бразилии.
 Потин — хутор в Белореченском районе Краснодарского края.

Фамилия и имя 
 Потин, Всеволод Михайлович (1918—2005) — советский и российский нумизмат.
 Потин (начало I века до н. э. — 48 или 47 год до н. э.) — евнух, регент древнеегипетского царя Птолемея XIII из династии Птолемеев.
 Пофин или Потин (ок. 85 — 177) — первый епископ Лиона.

Другое 
 Потин — сплав меди олова и свинца.
 Потин — ирландский самогон.